Unterbürg ist der Name folgender Orte:

 Unterbürg, Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Unterbürg (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil von Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern